Segue-se uma lista de cidades de Moçambique, por ordem de população de acordo com o Censo de 2007.

N.D.-Não Disponível

Ligações externas
Imagens de Cidades de Moçambique Retrospectiva aos anos de (1950-1975)

Mocambique

Cidades